Essas são as convocações da Copa América de 2015, que foi disputada no Chile.

Grupo A

Foi divulgada em 1 de maio:

Técnico:  Jorge Sampaoli

Divulgada em 11 de maio:

Técnico:  Miguel Herrera

Divulgada em 12 de maio:

Técnico:  Gustavo Quinteros

Divulgada em 12 de maio:

Técnico:  Mauricio Soria

Grupo B

Divulgada em 11 de maio:

Técnico:  Gerardo Martino

Divulgada em 24 de maio:

Técnico:  Óscar Tabárez

Divulgada em 11 de maio:

Técnico:  Ramón Díaz

Divulgada em 12 de maio:

Técnico:  Winfried Schäfer

Grupo C

Divulgada em 5 de maio. Atualizada em 11 de junho.

Técnico:  Dunga

Divulgada em 11 de maio:

Técnico:  José Pékerman

Divulgada em 11 de maio:

Técnico:  Ricardo Gareca

Divulgada em 11 de maio:

Técnico:  Noel Sanvicente

Ver também 
 Copa América de 2015

Copa América de 2015